Ischnura hastata — вид мелких стрекоз рода Ischnura из семейства стрелок (Coenagrionidae).

Распространение 
Северная Америка, Южная Америка.

Описание 
Стрекозы мелкого размера, длина от 20 до 27 мм. Хотя в целом для стрекоз партеногенез, или развитие из неоплодотворённых яиц нехарактерно, это явление впервые был обнаружено в природе только у стрекозы Ischnura hastata и только в одной из популяций на Азорских островах.

Систематика 
Вид был впервые описан в 1839 году американским энтомологом Томасом Сэем.

См. также 
 Pantala flavescens

Примечания

Ссылки 
 

Тонкохвосты
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1839 году